Sean O'Malley hace referencia a varios artículos:

 Sean O'Malley (peleador), peleador estadounidense de artes marciales mixtas
 Seán Patrick O'Malley, cardenal estadounidense de la Iglesia católica